Jonestown steht für:

 Jonestown, eine 1974 gegründete Siedlung im Nordwesten Guyanas, die am 18. November 1978 Schauplatz eines Massenmordes und Massensuizides wurde
 Jonestown (Mahaica), ein Ort im Nordosten Guyanas
 Jonestown (Mississippi), eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Mississippi
 Jonestown (Columbia County, Pennsylvania), ein CDP im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Jonestown (Lebanon County, Pennsylvania), ein Borough im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Jonestown (Texas), eine Stadt im US-Bundesstaat Texas